Due fiumi del bacino del Reno portano questo nome:
 Thur, affluente svizzero che dà il nome al Canton Turgovia
 Thur, subaffluente francese attraverso l'Ill

Pagine correlate 
 Thür